Virgatanytarsus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pinder 1982. Virgatanytarsus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Virgatanytarsus